Silicijum oksid se može odnositi na:

Silicijum dioksid, SiO2, dobro je okarakterisan
Silicijum monoksid, SiO, nije u dovoljnoj meri okarakterisan